Scaligeria stewartiana är en flockblommig växtart som först beskrevs av Nasir, och fick sitt nu gällande namn av Nasir. Scaligeria stewartiana ingår i släktet Scaligeria och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
stewartiana